Le mot  est le mot anglais pour marqueur. En nom propre, il peut faire référence à :

Patronyme 

 Chris Marker (1921-2012), réalisateur, écrivain, illustrateur, traducteur, photographe, éditeur, philosophe, essayiste, critique, poète et producteur français. 
 Harry Marker (1899-1990)), monteur américain ;
 Steve Marker (né en 1959), musicien de rock américain

Toponyme 

 Marker, commune de Norvège située dans le comté d'Østfold
 (4253) Märker, un astéroïde de la ceinture principale

Divers 
 Radioborne Marker, dispositif utilisé dans l’aéronautique permettant au pilote de déterminer à quelle distance est le début de la piste d'atterrissage
 Marker, une série télévisée américaine diffusée en 
 Marker (véhicule militaire), un véhicule autonome de combat russe
Patronyme anglais